St. Clair County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:

St. Clair County (Illinois)
St. Clair County (Michigan)
St. Clair County (Alabama)
St. Clair County (Missouri)